Die partypoker.net European Darts Championship 2013 war ein Major-Turnier im Dartsport und fand vom 4. bis zum 7. Juli 2013 statt. Sie wurde zum zweiten Mal in der RWE Sporthalle in der nordrhein-westfälischen Stadt Mülheim an der Ruhr ausgetragen.

Das Finale konnte der zweimalige Weltmeister Adrian Lewis durch einen 11:6-Erfolg über den Titelverteidiger Simon Whitlock für sich entscheiden.

Im deutschen Fernsehen wurde die European Darts Championship 2013 größtenteils live auf Sport1 übertragen, der Pay-TV-Sender Sport1+ zeigte die Spieltage live und vollständig.

Preisgelder 
Insgesamt wurden £ 200.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Es handelt sich um das höchstdotierte Dart-Turnier in Kontinentaleuropa.

Qualifikation 
Die Top 16 der PDC Order of Merit mit Stand vom 23. Juni 2013 qualifizierten sich automatisch für das Event. Dazu kommen die Top 8 der PDC Pro Tour Order of Merit, welche noch nicht qualifiziert sind, sowie Top 7 der Continental Europe Order of Merit. 1 Skandinavischer Qualifier komplettiert das Teilnehmerfeld von 32 Spielern.

Teilnehmer 
PDC Order of Merit
Plätze 1–16

  Phil Taylor
  Michael van Gerwen
  Adrian Lewis
  James Wade
  Simon Whitlock
  Andy Hamilton
  Wes Newton
  Raymond van Barneveld
  Justin Pipe
  Dave Chisnall
  Robert Thornton
  Kevin Painter
  Mervyn King
  Kim Huybrechts
  Brendan Dolan
  Terry Jenkins

PDC Pro Tour Order of Merit

  Jamie Caven
  Peter Wright
  John Part
  Stuart Kellett
  Paul Nicholson
  Gary Anderson
  Ronnie Baxter
  Colin Lloyd
  Mark Webster

Top 7 der Continental Europe OoM

  Mensur Suljović
  Jelle Klaasen
  Tomas Seyler
  Max Hopp
  Kurt van de Rijck
  Ronny Huybrechts
  Vincent van der Voort

Scandinavian Qualifier

  Jani Haavisto

Turnierplan

Weblinks 
 PDC Europe: Turnierübersicht European Darts Championship 2013
 Ergebnisse auf dartsdatabase.co.uk

Einzelnachweise 

2013
Dartveranstaltung 2013
Dartwettbewerb in Mülheim an der Ruhr